A Supertaça de Cabo Verde foi a 3ª edição da Super Taça de Cabo Verde.

Académica da Praia jogarado o primeiro jogo, Sporting Praia jogarado o segundo jogo, o anterior foi 2014.

O encontro teve lugar a 30 de abril no Estadio Nacional, localizado a zona norte sobre Monte Vaca. Opôs, o vencedor de Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2018, o Académica da Praia e venceador de Taça de Cabo Verde de 2018, o Sporting Clube da Praia, quase não competição de taças.

O Académica da Praia disputou este troféu pela o único tempto.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Super Taça de Cabo Verde

Ligações externas
 Super Taça de Cabo Verde de 2018 em RSSSF

Associação Académica da Praia
Sporting Clube da Praia